I sintomi di reazione sono tutti gli eventi che si manifestano durante una reazione chimica e che permettono di individuare il tipo di reazione.

Tipi di sintomi 

 Variazione di temperatura (assorbimento)
 Cambiamento del clima
 Cambiamento di colore
 Precipitazione
 Sviluppo di gas o di una effervescenza.

Voci correlate
 Reazione chimica

Reazioni chimiche